Новообинцевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новообинцево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 956 человек, в том числе 450 мужчин и 506 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 954 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Малиновка,
 село Новообинцево.

Старообинцево — упразднённое село, исключено из учётных данных в  1985 году.

Примечания 

Сельские поселения Шелаболихинского района